

Geografia
 Mollet de Peralada – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna
 Mollet del Vallès – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna
 Sant Joan de Mollet – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna

Persone
 André Mollet (...–1665) – architetto del paesaggio francese, figlio di Claude Mollet
 Armand Claude Mollet (1660-1742) – architetto francese
 Claude Mollet (1564-1649) – architetto del paesaggio francese
 Florent Mollet (1991) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Guy Mollet (1905-1975) – politico francese
 Tommy Mollet (1979) – taekwondoka olandese

Altro
 Club Bàsquet Mollet – società cestistica avente sede a Mollet del Vallès, in Spagna
 Governo Mollet – governo della Repubblica francese (1956-57)